Coffinet est un patronyme porté notamment par :
 Anne-Marie Coffinet (1933-1984), actrice française ;
 Christian Coffinet, écrivain et scénariste français ;
 Francis Coffinet (°1956), poète, plasticien et acteur français ;
 Julien Coffinet (1907-1977), artiste et marxiste français.